Gadbois est un patronyme québécois, porté notamment par :
 Charles-Émile Gadbois (1906-1981), prêtre catholique, musicien et folkloriste québécois.
 Françoise Gadbois est une pianiste canadienne née à Montréal dont le nom d'artiste est Françoise de Clossey.

Homonymie de patronyme